Wyniki Grand Prix Węgier, jedenastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|2
| Lewis Hamilton
|1-70
|align="center"|70
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

2007
Wegry
2007 na Węgrzech